Óscar Rivera puede referirse a:

 Oscar López Rivera (1943-) nacionalista puertorriqueño
 Óscar Rivera (beisbolista) (1981-) beisbolista mexicano
 Óscar Javier Rivera (1989-), ciclista colombiano
 Oscar Ribera (1992-), jugador de fútbol boliviano
 Óscar de Rivera DJ español
 Óscar Rivera (ciclista) ciclista colombiano ganador de una etapa de la Vuelta a Colombia 1988